Андреа Хлавачкова и Луција Храдецка су освојиле титулу. У финалу су савладале Сању Мирзу и Јелену Веснину са 6:4, 6:3.

Списак носилаца 

  Жисела Дулко /  Флавија Пенета (четвртфинале)
  Квјета Пешке /  Катарина Среботник (четвртфинале)
  Ванја Кинг /  Јарослава Шведова (полуфинале)
  Лизел Хубер /  Лиза Рејмонд (полуфинале)
  Викторија Азаренка /  Марија Кириленко (четвртфинале)
  Бетани Матек Сандс /  Меган Шонеси (друго коло)
  Сања Мирза /  Елена Веснина (финале)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Штрицова (прво коло)

<ol start="9">
  Нађа Петрова /  Анастасија Родионова ''(четвртфинале)
  Пенг Шуај /  Џенг Ђе ''(друго коло)
  Марија Хосе Мартинез Санчез /  Анабел Медина Гаригес ''(треће коло)
  Данијела Хантухова /  Агњешка Радвањска ''(прво коло)
  Џан Јунгжан /  Моника Никулеску ''(треће коло)
  Џуанг Ђажунг /  Олга Говорцова ''(прво коло)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи ''(треће коло)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова ''(треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — женски парови
Отворено првенство Француске у тенису 2011.